Ратчино — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Ратчино — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Ратчино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Ратчино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Ратчино — село в Добровском районе Липецкой области.
 Ратчино — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Ратчино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ратчино — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Ратчино — бывшее село в Смоленской области, с 1945 года Бережок
 Ратчино — деревня в Кашинском районе Тверской области.

Железнодорожная платформа 
 Ратчино — бывшая железнодорожная платформа Большого кольца МЖД у деревни Ратчино Воскресенского района Московской области.

См. также 
 Ратчина — село в Октябрьском районе Костромской области.